Présilly (Jura)
 Présilly (Haute-Savoie)